Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A cím védője a svájci Martina Hingis és az indiai Szánija Mirza párosa volt, ezúttal azonban a negyeddöntőben vereséget szenvedtek a Babos Tímea–Jaroszlava Svedova kettőstől. A címet Serena Williams és Venus Williams szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 6–4 arányban lrgyőzte a Babos–Svedova párost. Ezzel a Williams testvérek hatodik közös wimbledoni tornagyőzelmüket szerezték meg.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla sorsolása

N2